Воронцова-Дашкова Катерина Романівна (1743—1810) — державний діяч Російської імперії, президент двох академій.

Див. також 
 4594 Дашкова — астероїд головного поясу